Antonio Milo (attore)
Antonio Milo (politico)